Ekberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alf Ekberg (* 1928), deutscher Schlagersänger
 Andreas Ekberg (* 1985), schwedischer FIFA-Schiedsrichter
 Anita Ekberg (1931–2015), schwedische Schauspielerin
 Gustaf Ekberg, schwedischer Fußballspieler und -schiedsrichter
 Niclas Ekberg (* 1988), schwedischer Handballspieler
 Peter Ekberg (* 1972), schwedischer Schriftsteller, Pädagoge und Philosoph
 Ragnar Ekberg (1886–1966), schwedischer Leichtathlet
 Vic Ekberg (1932–2020), australischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Eckberg
 Ekenberg